Hwasser kan syfta på

Anna Lisa Hwasser-Engelbrecht (1861–1918), svensk skådespelerska
Daniel Hwasser (1817–1871). svensk hovkamrerare och teatertjänsteman
Elise Hwasser (1831–1894), svensk skådespelerska 
Gabriel Hwasser (1788–1864), svensk riksdagsman och kyrkoman
Israel Hwasser (1790–1860), svensk läkare, professor, tänkare

Svenska efternamn
Svenska släkter